Baco – un insetto come ad esempio il baco da seta
Baco – nel gergo informatico un errore in un programma software
Baco – municipalità delle Filippine nella Provincia di Oriental Mindoro
Baco – cratere lunare intitolato al frate francescano Ruggero Bacone
Baco – comune di Panama nel Distretto di Barú